Osby pode ser:

 Osby, uma comuna da Suécia no condado de Skåne 
 Osby, uma cidade sueca no mesmo condado e município

Desambiguação